Con la denominazione di San Teodoro si indicano:

Geografia 
Filippine
 San Teodoro – municipalità nella provincia di Mindoro Orientale
Italia
 Grotta di San Teodoro – caverna situata nel comune di Acquedolci nella città metropolitana di Messina
 San Teodoro – comune nella città metropolitana di Messina
 San Teodoro – comune in provincia del Nord-Est Sardegna
 San Teodoro – frazione di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro
 San Teodoro – quartiere di Genova

Santi 
 San Teodoro – martire in Siria con Druso e Zosimo, celebrato il 14 dicembre
 San Teodoro – martire romano o corpo santo, venerato a Trivignano Udinese il 9 novembre
 San Teodoro – martire ad Antiochia con Policarpo, celebrato il 7 dicembre
 San Teodoro (†130) – martire in Costantinopoli con Pausillipo, celebrato il 5 aprile
 San Teodoro (†220) – martire a Perga in Panfilia, insieme a Filippa ed altri, celebrato il 20 settembre
 San Teodoro (†258) – martire con Antonio, Ireneo, Saturnino, Vittore ed altri 17 compagni, celebrato il 15 dicembre
 San Teodoro (†260) – martire con Antonino, Eugenio, Flora e Lucilla, celebrato il 29 luglio
 San Teodoro di Amasea (IV secolo) – martire, celebrato il 17 febbraio
 San Teodoro d'Egitto (IV secolo) – monaco ed eremita egiziano, celebrato il 9 gennaio
 San Teodoro (IV secolo) – martire con Urbano ed altri 78 sotto l'imperatore Valente, celebrato il 5 settembre
 San Teodoro di Cirene (†310) – vescovo e martire, celebrato il 4 luglio
 San Teodoro (†310) – martire in Libia con Ammonio, Ireneo e Serapione, celebrato il 26 marzo
 San Teodoro (†310) – martire con Ammiano, Giuliano ed Oceano, celebrato il 4 settembre
 San Teodoro (†311) – martire in Egitto con Ammonio, Didio, Esichio, Fausto, Filea, Pacomio ed altri 650 circa, celebrato il 26 novembre
 San Teodoro Stratelate (†319) – martire ad Eraclea Pontica, celebrato l'8 febbraio
 San Teodoro (†320) – martire a Nicomedia con Concordio e Zenone, celebrato il 2 settembre
 San Teodoro Trichinas (†330) – monaco eremita presso Costantinopoli, celebrato il 20 aprile
 San Teodoro di Tabenna (†368) – abate di Tabenna, celebrato il 27 aprile
 San Teodoro di Sion († intorno al 400) – vescovo di Octodurum (oggi Martigny) e patrono del canton Vallese (Svizzera)
 San Teodoro di Bologna – vescovo di Bologna dal 530 al 550, celebrato il 5 maggio
 San Teodoro di Verona (VI secolo) – vescovo di Verona, celebrato il 19 settembre (il 22 aprile a Verona)
 San Teodoro di Marsiglia (†594) – vescovo di Marsiglia, celebrato il 2 gennaio
 San Teodoro il Mansionario (VI secolo) – sacrestano nella Basilica di San Pietro in Roma, celebrato il 26 dicembre
 San Teodoro di Sikion, detto anche il Siceota, (†613) – vescovo di Anastasiopoli, celebrato il 22 aprile
 San Teodoro di Canterbury (602-690) – vescovo di Canterbury, celebrato il 19 settembre
 San Teodoro di Pavia (†769 ca.) – vescovo di Pavia e confessore, celebrato il 20 maggio
 San Teodoro Studita (759-826) – abate di Studion, celebrato l'11 novembre
 San Teodoro (†841) – martire degli iconoclasti in Gerusalemme, celebrato con il fratello Teofane il 27 dicembre
 San Teodoro (†870) – monaco benedettino, abate di Croyland, martire con altri monaci ad opera dei danesi, celebrato il 9 aprile

Altro 
 Basilica dei santi Alessandro e Teodoro ad Ottobeuren – chiesa di Ottobeuren, Germania)
 Colonne di San Marco e San Teodoro – colonne di piazza san Marco, Venezia
 Diaconia di San Teodoro – titolo cardinalizio

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Paoline Editoriale libri, Milano, 1998, ISBN 88-315-1585-3

Pagine correlate 
Chiesa di San Teodoro